Louis de Weck est un homme politique suisse, né en 1823 et mort en 1880 ;
 Louis Weck, ou parfois Louis de Weck, est un homme politique suisse, né en 1867 et mort en 1916.